Seed (film, 1931) - film uit 1931, in Nederland uitgebracht als 'De tweede vrouw in zijn leven'
 The Seed - een korte film uit 2005, geproduceerd en geregisseerd door Joe Hahn van Linkin Park
 Seed (film, 2007) - Canadese horrorfilm uit 2007 van Uwe Boll